Olvis ist der Familienname folgender Personen: